Osoby o tym nazwisku:
 Bawaka Mabele – kongijski piłkarz

Inne:
 Muchinje (Mabele) – wieś w Botswanie